Джон Мартин може да се отнася за:
 Джон Мартин (художник) (1789-1854), английски художник
 Джон Мартин (музикант) (1948-2009), английски музикант